Blind Fury bezeichnet:
 Originaltitel eines US-amerikanischen Actionfilms, siehe Blinde Wut (1989)
 zwischenzeitlicher Name der NWoBHM-Band Satan (Band)